Global Positioning System, Globalni položajni sustav
General Problem Solver, softver
GPS (glazbeni sastav)
GPS Rugby
Geometrical Products Specification
Generalizirano dijeljenje procesora (eng. Geometrical Products Specification), algoritam za raspored